Валерий Алексеевич Кубышкин (род. 25 мая 1944 года в Смоленской области) — хирург, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, с 2011 года по 2016 год — директор ФГБУ «Институт хирургии имени А. В. Вишневского».

Биография 
Родился 25 мая 1944 года.

В 1968 году окончил 2-й МОЛГМИ им. Н. В. Пирогова. Был принят в клиническую ординатуру, а затем в аспирантуру кафедры факультетской хирургии. Его наставником и учителем был профессор, а позднее академик РАМН и РАН В. С. Савельев.

С 1971 г. — ассистент, с 1983 г. — доцент, с 1988 г. — профессор кафедры факультетской хирургии.

В 1973 г. — защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение острого аппендицита и аппендикулярного перитонита».

В 1985 г. — защитил докторскую диссертацию на тему «Панкреонекроз. Диагностика и лечение».

В 1989 г. В. А. Кубышкину присуждено звание лауреата Государственной премии РСФСР за вклад в решение проблем хирургии гнойного перитонита и панкреонекроза.

С 1991 г. профессор В. А. Кубышкин возглавляет крупное подразделение Института хирургии им. А. В. Вишневского — отдел абдоминальной хирургии.

В. А. Кубышкин уделяет большое внимание изучению и разработке современных хирургических технологий и инструментальных методик. Под его руководством внедрены антирефлюксные операции на желудке, обоснована тактика органосохраняющих и реконструктивных вмешательств при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

В 1998 г. выпускает монографию «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь», основанную на опыте коллектива. Монография привлекла внимание к этой проблеме отечественных исследователей и практических врачей.

С 2000 г. В. А. Кубышкин — член-корреспондент Российской академии медицинских наук (РАМН). Также В. А. Кубышкин является вице-президентом, Российского отделения международной ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов, заместитель председателя Проблемной комиссии по хирургии органов брюшной полости РАМН, учёный секретарь секции Комиссии Президента РФ по Государственным премиям в области науки и техники, национальный представитель в, член Правления Российской ассоциации эндоскопических хирургов, несколько лет возглавлял Хирургическое общество Москвы и Московской области.

В 2002 г. получает премию Правительства РФ за разработку уникальных технологий для лечения больных злокачественными новообразованиями печени и печеночных протоков.

В 2003 г. был заместителем директора по научной работе Института хирургии им. А. В. Вишневского. В этом же году он выпускает 2 монографии: «Рак поджелудочной железы» и «Операции на печени». Заслуги В. А. Кубышкина перед отечественной медициной отмечены орденом Почёта.

С 2007 г. по 2011 г. В. А. Кубышкин возглавлял кафедру общей хирургии МГМСУ.

С 2011 г. по 2015 г. В. А. Кубышкин — заведующий кафедрой хирургии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 2011 г. был назначен директором ФГБУ «Институт хирургии им. А. В. Вишневского», в этом же году избирается действительным членом (академиком) Российской академии медицинских наук (РАМН), с 2014 года (РАМН) присоединилась к (РАН).

С 2013 г. является главным внештатным специалистом хирургом Министерства здравоохранения РФ.

Профессиональная и научная деятельность 
Клиническая специализация: хирургия печени и поджелудочной железы, лапароскопическая хирургия, хирургия органов брюшной полости. Профессор В. А. Кубышкин один из ведущих специалистов в области абдоминальной хирургии и, в частности, хирургической панкреатологии. Работа Валерия Алексеевича в этом направлении заложила основу диагностической и лечебной тактики. В. А. Кубышкин — один из тех, кто способствовал становлению и развитию эндоскопической хирургии в нашей стране. Благодаря его работе в повседневную практику вошли минимально инвазивные операции на органах брюшной полости, он является признанным специалистом в области хирургического лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Одним из первых он обосновал современные принципы диагностики, показания и технику лапароскопических вмешательств на пищеводно-желудочном переходе и диафрагме.

Автор 7 монографий, 6 глав в национальных руководствах по хирургии и более 300 научных статей. Под руководством В. А. Кубышкина выполнено 12 докторских и 18 кандидатских диссертаций. Главный редактор и член редколлегий ряда авторитетных медицинских журналов — «Хирургия», «Эндоскопическая хирургия», «Анналы хирургической гепатологии», «Креативная хирургия и онкология»
.

Членство в профессиональных организациях 
 Академик Российской академии медицинских наук (РАМН)
 Президент Российского общества симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД) — источник информации
 Член Правления Российской ассоциации эндоскопических хирургов
 Национальный представитель в Европейской ассоциации эндоскопических хирургов

Библиография 
 Кубышкин В. А., Вишневский В. А. Рак поджелудочной железы — М.: Медпрактика — 2003. — 375 с.
 Вишневский В. А., Кубышкин В. А., Чжао А. В., Икрамов Р. З. Операции на печени: Руководство для хирургов. — М.: Миклош, 2003 г., ISBN 5-900518-06-X.
 Кубышкин В. А., Ионкин Д. А. Опухоли и кисты селезёнки. — М.: Медпрактика-М — 2007. — 288 с., ISBN 978-5-988030799.
 Кубышкин В. А., Кармазановский Г. Г.,  Гришанков С. А. Кистозные опухоли поджелудочной железы: диагностика и лечение. — М.: Издательский дом Видар, 2013 – 328 с., ISBN 978-5-88429-183-6.

Примечания

Ссылки 
 
 Институт хирургии имени А. В. Вишневского
 Ассоциация хирургов-гепатологов России и стран СНГ
 Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ)
 Министерство Здравоохранения РФ

Академики РАМН
Доктора медицинских наук
Хирурги СССР
Хирурги России
Преподаватели МГМСУ
Преподаватели факультета фундаментальной медицины МГУ
Сотрудники Института хирургии им. А. В. Вишневского